Belaja (Anadyr), een 487 kilometer lange rivier in Noordoost-Siberië, een zijrivier van de Anadyr in het zuiden van de Russische autonome okroeg Tsjoekotka
 Belaja (Kama), een Russische rivier in de autonome republiek Basjkirostan die uitmondt in de Kama
 Belaja (Krasnodar), een Russische rivier in de kraj Krasnodar die uitmondt in de Koeban